Adopce může být:

 osvojení – přijetí cizí osoby za vlastního potomka
 adopce na dálku – pravidelná finanční podpora dětí z chudých rodin v rozvojových zemích
 adopce (zoologie) – přijetí určitého živočišného jedince za vlastní, např. u mravenců 
 adopce (taxonomie) – přijetí určitého taxonu, termín v International Code of Zoological Nomenclature
 šlechtická adopce – šlechtic si za svého života našel nástupce, kterého adoptoval za svého syna, aby zachoval jméno rodu

Související články 
 adaptace (rozcestník)